Winterton ist der Name von Ortschaften:
 Winterton (England), eine Ortschaft in North Lincolnshire, England
 Winterton (Neufundland und Labrador), eine Ortschaft in der Provinz Neufundland und Labrador, Kanada
 Winterton (New York), eine Ortschaft im Sullivan County (New York), Bundesstaat New York, USA
 Winterton (Südafrika), eine Ortschaft in KwaZulu-Natal, Südafrika; siehe Okhahlamba

Winterton ist der Familienname folgender Personen:
 Ann Winterton (* 1941), britische Politikerin (Tories) und MP (1983–2010)
 John Winterton (1898–1987), britischer Offizier und Diplomat; Hochkommissar im besetzten Nachkriegsösterreich (1950)
 Nicholas Winterton (* 1938), britischer Politiker (Tories) und MP
 Rosie Winterton (* 1958), britische Politikerin

Earl Winterton ist der Titel folgender Personen:
 Edward Turnour, 6. Earl Winterton, britischer Politiker

Winterton bezeichnet:
 Winterton (Fluss), einen Fluss in Neuseeland auf der Südinsel